Бондаренко Артем Анатолійович (1982—2020) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Артем Юрійович  (нар. 2000) — український футболіст, атакувальний півзахисник донецького «Шахтаря».

Сторінки зі списками однофамільців-тезок